Landrath steht für
Landrath Küster, Hochseekutter
Jens Landrath (* 1967), deutscher Sportler
Siehe auch:
Landrat